Dexhowardia är ett släkte av svampar. Dexhowardia ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Dexhowardia